Q6 ou Q06 est un sigle qui peut faire référence à :
  ;
 Autres malformations congénitales de la moelle épinière (Q06), d'après la classification internationale des maladies ;
 Triton (Q6), un sous-marin de la marine nationale française

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres